

Любково — село в гміні Крокова Пуцького повіту Поморського воєводства
 Любково — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства